CFCI peut faire référence à :
 Contrôle fiscal des comptabilités informatisées, en France,
 Centre de formation à la coopération interculturelle, une ONG québécoise